Gran peut faire référence à :

Patronyme 
 Albert Gran (1862-1932), acteur américain d'origine norvégienne ;
 Daniel Gran (1694-1757), peintre autrichien ;
 Henri Gran (1489-1523/4), imprimeur allemand ;
 Iegor Gran (1964- ), écrivain français ;
 John W. Gran (1920-2008), moine trappiste norvégien, évêque d'Oslo ;
 Sara Gran (1971-), romancière américain ;
 Tryggve Gran (1888-1980), explorateur, aviateur et auteur norvégien.

Toponyme 
 Gran, kommune norvégienne du Comté d'Oppland ;
 Gran, nom allemand de la ville hongroise d'Esztergom ;
 Gran, nom allemand du Hron, un cours d'eau Slovaque.

Acronyme 
 GRAN : Groupe de recherche en archéologie navale, en France.

Autres usages 
 Gran, une espèce de Star Wars.

Homonymie de toponyme